Levinstein ist der Nachname von:
 Eduard Levinstein (1831–1882), deutscher Mediziner und Psychiater
 Ivan Levinstein (1845–1916), deutsch-britischer Chemiker